Amerikai Egyesült Államok
 Monument (Colorado)
 Monument (Kansas)
 Monument (Oregon)
 Monument (Pennsylvania)
 Monument (Új-Mexikó)

 Egyesült Királyság
 Monument (Egyesült Királyság)

 Kanada
 Monument (Kanada)